Slovo email má několik významů:

 email (barva) – lesklá vrchní nátěrová hmota, obvykle olejová nebo syntetická barva
 smalt neboli email –  sklovitá povrchová úprava kovů, používaná na špercích, cedulích i pro kovové nádobí
 sklovina neboli email – tvrdá povrchová vrstva zubů
 nesprávný zápis pojmu e-mail – elektronická pošta

Externí odkazy